Partij voor Democratie en Ontwikkeling, een Surinaamse politieke partij
 Platform voor Duurzame Ontwikkeling, een Nederlandse organisatie
 Petroleum Development Oman, de nationale oliemaatschappij van Oman
 PHP Data Objects, een relationele database-adapter 
 Partido Democrático (Chili) (PDo)